{{DISPLAYTITLE:(7521) 1990 QS2}}

A (7521) 1990 QS2 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henry E. Holt fedezte fel 1990. augusztus 24-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (7501–8000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói